Жереми Бога (; 3 января 1997, Марсель, Франция) — ивуарийский футболист, полузащитник клуба «Аталанта» и сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 
Жереми Бога родился в Марселе. В 2008 году присоединился к «Челси» из «ASPTT Марсель» в возрасте 11 лет, когда он вместе с семьёй переехал в Лондон, где работал его отец. После впечатляющего выступления в Академии, он подписал свой первый профессиональный контракт с «Челси» до 2017 года. 24 мая 2015 года Жереми был впервые включён в основной состав команды на матч 38-го тура Премьер-лиги против «Сандерленда» (3:1), но на поле так и не появился.

31 августа 2015 года Бога перешёл в клуб «Ренн», выступающий во французской Лиге 1, на правах аренды сроком до конца сезона. 18 сентября дебютировал в Лиге 1, выйдя на замену Полю-Жоржу Нтепу в матче 6-го тура против «Лилля» (1:1), провёл на поле 11 минут. 28 ноября забил первый гол за «Ренн» на 44-й минуте в матче 15-го тура Лиги 1 против «Реймса» (2:2).

Достижения 
 «Челси»
 Обладатель Молодёжного кубка Англии (2): 2014, 2015
 Победитель Юношеской лиги УЕФА (1): 2015
 Итого: 3 трофея

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль футболиста  на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста  на сайте Worldfootball.net
 Профиль футболиста  на сайте Football-lineups.com
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Аталанта»